Racing FC Union Luxembourg er en luxembourgsk fodboldklub hjemmehørende i hovedstaden Luxembourg.
Klubben opstod i 2005 som en fussion af klubberne: Union Luxembourg, CA Spora Luxembourg og CS Alliance 01.
Alle disse 3 var selv opstået ved fussioner tidligere, senest i 2001 da CS Alliance opstod af traditionsklubben FC Aris Bonnevoie og den mindre klub CS Hollerich.
Den nye klubs hidtil største succes var en andenplads i ligaen i 2007-08.

Titler 
 Luxembourgske mesterskaber (28): Spora 14, Union 11 og Aris 3
 Luxembourgske pokalturnering (20): Spora 9, Union 10 og Aris 1

Europæisk deltagelse 

Fodboldklubber i Luxembourg
Etableret i 2005